Sabina Bavorská (24. dubna 1492 – 30. srpna 1564) byla narozením bavorskou vévodkyní a sňatkem württemberskou vévodkyní.

Život

Původ 
Sabina se narodila jako dcera Albrechta IV. Bavorského a jeho manželky Kunhuty Rakouské, dcery Fridricha III. Habsburského a Eleonory Portugalské.

Manželství 
Sabinu v šesti letech její strýc Maxmilián I. Habsburský přislíbil ze strategických důvodů Oldřichovi Württemberskému, se kterým se vzali o patnáct let později. Manželství bylo nešťastné, protože Oldřich měl sklony k násilí, takže Sabina byla nakonec nucena utéct z Württemberska bez svých dvou dětí a hledat úkryt u svých bratrů v Mnichově.

Když její syn Kryštof v roce 1551 zdědil württemberský trůn, přestěhovala se Sabina do Nürtingenu, který byl oficiálním vdovským sídlem Württemberků. Tam vedla malý dvůr, který vzdělaná žena proměnila na místo setkání württemberských protestantů.

S Oldřichem měla Sabina dvě děti: 

 1. Anna Württemberská (30. 1. 1513 Stuttgart – 29. 6. 1530 Bad Urach)
 2. Kryštof Württemberský (12. 5. 1515 Bad Urach – 28. 12. 1568 Stuttgart), vévoda württemberský od roku 1550 až do své smrti
 ⚭ 1544 Anna Marie Braniborsko-Ansbašská (28. 12. 1526 Krnov – 20. 5. 1589 Nürtingen)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. dubna
Narození v roce 1492
Úmrtí 30. srpna
Úmrtí v roce 1564
Wittelsbachové
Württemberkové
Bavorské vévodkyně
Ženy
Narození v Mnichově